Karl Schommer ist der Name folgender Personen:

* Karl-Heinz Schommer (* 1953), deutscher Architekt
 Karl-Josef Schommer (1940–2007), deutscher Politiker (CDU), siehe Kajo Schommer